Enemy je anglický výraz pro nepřítele a dále:

 V literatuře
 The Enemy (povídka) – povídka od spisovatele Damona Knighta
 The Enemy (Child) – román od spisovatele Leeho Childa
 The Enemy (Higson) – román od Charlieho Higsona
 Enemies, a Love Story – román od Isaaca Bashevise Singera
 Enemies: How America's Foes Steal Our Vital Secrets-And How We Let It Happen – kniha od Billa Gertze

 Ve filmu a v divadelnictví
 Enemies, a Love Story (film) – adaptace od Paula Mazurského
 Enemies (film, 1974) – filmová adaptace od Ellisa Rabba
 The Enemy (film, 1927) – film, kde hrála Lillian Gishová
 The Enemy (film, 1979) – film, který režírovali Yilmaz Güney a Zeki Ökten
 The Enemy (film, 2001) – film, který režíroval Tom Kinninmont
 The Enemy (společnost) – filmová a produkční společnost, kterou provozují John Harlacher a Dave Buchwald

 V televizi
 Nepřátelé (Buffy, přemožitelka upírů) – epizoda seriálu Buffy, přemožitelka upírů (v originále Enemies)
 Nepřátelé (Hvězdná brána) – epizoda seriálu Hvězdná brána (v originále Enemies)
 Enemies (The West Wing) – epizoda seriálu The West Wing
 The Enemy (Space:Above and Beyond) – epizoda seriálu Space: Above and Beyond
 Nepřítel (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace (v originále The Enemy)
 Homerův nepřítel – epizoda seriálu Simpsonovi (v originále Homer's Enemy)

 V hudbě
 Enemy (album, Kristeen Young)
 Enemy (album, Blood for Blood)
 Enemy (píseň, Sevendust)
 Enemy (píseň, Days of the New)
 Enemy (píseň, Drowning Pool)
 Enemy (píseň, Fozzy)
 Enemies – píseň od Ryana Cabrery
 The Enemy (píseň, Godsmack)
 The Enemy (píseň, Paradise Lost)
 The Enemies EP – album od Headlights
 Know Your Enemy (píseň, Green Day)
 Enemy (hudební skupina) – americká hudební skupina
 The Enemy (hudební skupina, Nový Zéland)
 The Enemy (punková hudební skupina)
 The Enemy (indie rocková hudební skupina)
 Public Enemy – americká hip hopová skupina
 Arch Enemy – švédská deathmetalová skupina

 Počítačové hry
 UFO: Enemy Unknown
 Wolfenstein: Enemy Territory
 Enemy Territory: Quake Wars

 Další významy
 Know Your Enemy – anglické úsloví

Reference

Externí odkazy